Rodoreda puede hacer referencia a:

Josep Rodoreda, músico y compositor español.
Mercè Rodoreda, escritora española.